Kucharz Shane (ang. Shane the Chef) – brytyjski serial animowany. Serial emitowany w Polsce od 29 lutego 2020 roku na kanale TVP ABC.

Fabuła 
Głównym bohaterem jest kucharz, który wraz ze swoją córką prowadzi restaurację w nadmorskiej miejscowości. Przygotowują potrawy, które są zdrowe, ekologiczne i smaczne. Ich dewizą jest hasło: "Świeże jest najlepsze"!

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 https://www.imdb.com/title/tt8753094/

Brytyjskie seriale telewizyjne